Randall Ladouceur (né le  à Brockville, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie

Carrière de joueur

Carrière d'entraîneur 
Il a été entraîneur adjoint des Canadiens de Montréal durant la saison 2011-2012. Il a été congédié le , au lendemain de l'embauche de Michel Therrien à titre d'entraîneur-chef.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1977-1978|| Fincups de Hamilton || OHA ||64 ||8 ||20 ||28 ||82 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1978-1979|| Alexanders de Brantford || OHA ||64 ||3 ||7 ||20 ||141 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1979-1980|| Alexanders de Brantford || OHA ||37 ||6 ||15 ||21 ||125 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1980-1981|| Wings de Kalamazoo || LIH ||80 ||7 ||30 ||37 ||52 ||8 ||1 ||3 ||4 ||10 
|-
| 1981-1982|| Red Wings de l'Adirondack || LAH ||78 ||4 ||28 ||32 ||78 ||5 ||1 ||1 ||2 ||6 
|-
| 1982-1983|| Red Wings de l'Adirondack || LAH ||48 ||11 ||21 ||32 ||54 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1982-1983|| Red Wings de Détroit || LNH ||27 ||0 ||4 ||4 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1983-1984|| Red Wings de l'Adirondack || LNH||11 ||3 ||5 ||8 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1983-1984|| Red Wings de Détroit || LNH ||71 ||3 ||17 ||20 ||58 ||4 ||1 ||0 ||1 ||6 
|-
| 1984-1985|| Red Wings de Détroit || LNH ||80 ||3 ||27 ||30 ||108 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0 
|-
| 1985-1986|| Red Wings de Détroit || LNH ||78 ||5 ||13 ||18 ||196 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1986-1987|| Red Wings de Détroit || LNH ||34 ||3 ||6 ||9 ||70 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1986-1987 || Whalers de Hartford || LNH ||36 ||2 ||3 ||5 ||51 ||6 ||0 ||2 ||2 ||12 
|-
| 1987-1988|| Whalers de Hartford || LNH ||68 ||1 ||7 ||8 ||91 ||6 ||1 ||1 ||2 ||4 
|-
| 1988-1989|| Whalers de Hartford || LNH ||75 ||2 ||5 ||7 ||95 ||1 ||0 ||0 ||0 ||10 
|-
| 1989-1990|| Whalers de Hartford ||  LNH ||71 ||3 ||12 ||15 ||126 ||7 ||1 ||0 ||1 ||10 
|-
| 1990-1991|| Whalers de Hartford || LNH ||67 ||1 ||3 ||4 ||118 ||6 ||1 ||4 ||5 ||6 
|-
| 1991-1992|| Whalers de Hartford || LNH ||74 ||1 ||9 ||10 ||127 ||7 ||0 ||1 ||1 ||11 
|-
| 1992-1993|| Whalers de Hartford || LNH ||62 ||2 ||4 ||6 ||109 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1993-1994|| Mighty Ducks d'Anaheim || LNH ||81 ||1 ||9 ||10 ||74 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1994-1995|| Mighty Ducks d'Anaheim || LNH ||44 ||2 ||4 ||6 ||36 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1995-1996|| Mighty Ducks d'Anaheim || LNH ||63 ||1 ||3 ||4 ||47 ||- ||- ||- ||- ||- 

|931 ||30 ||126 ||156 || ||40 ||5 ||8 ||13 ||59

Références 

Naissance en juin 1960
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Fincups de Hamilton
Joueur des Alexanders de Brantford
Joueur des Wings de Kalamazoo (1974-1995)
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Whalers de Hartford
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Capitaine des Ducks d'Anaheim